Tekoá Yynn Moroti Werá é uma terra indígena conhecida pelos não-indígenas como Aldeia Mbyguaçu, localizada no município brasileiro de Biguaçu, no estado de Santa Catarina, distando vinte quilômetros do centro de Florianópolis. Nesta área de cinqüenta e nove hectares habitam cerca de quarenta famílias da etnia guarani, sendo estas das parcialidades sub-étnicas Mbyá e Nandeva.

Ligações externas
 Verbete Guarani na Enciclopédia do Instituto Socioambiental
 Maria Inês Ladeira - As Demarcações Guarani, a caminho da terra sem mal

Tekoá guarani em Santa Catarina
Geografia de Biguaçu